Ez a szócikk tartalmazza a 2014-es US Open (tenisz) női egyes mérkőzéseit.

Serena Williams kétszeres címvédőként indult, és ezúttal sorrendben harmadszor is győzni tudott, miután a döntőben 6−3, 6−3 arányban legyőzte a dán Caroline Wozniackit. Ez volt a 18. Gran Slam-tornagyőzelme.

A verseny előtt a világranglista első három helyén álló versenyzőnek (Serena Williams mellett Simona Halepnek és Petra Kvitovának) volt esélye a világranglista élére kerülésre, azonban a két utóbbi versenyző a harmadik körben búcsúzni kényszerült.

Kiemelések

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

3. csoport

4. csoport

Alsó ág

5. csoport

6. csoport

7. csoport

8. csoport

Források 
Sorsolási tábla
Selejtező eredményei

N1